Никола́й Фёдорович Муко́нин () — старший мастер Воронежского механического завода.

Биография 
Родился 13 мая 1931 года в селе 2-я Михайловка Панинского района (ныне — Воронежской области).

В 1950—1951 работал заведующим расчётным столом бухгалтерии совхоза в селе Чернорудка. В 1951—1954 годах проходил службу в армии.

С 1954 года работал фрезеровщиком, старшим мастером на Воронежском механическом заводе. Участвовал в выпуске жидкостно-ракетных двигателей для космических и баллистических ракет. Член КПСС с 1959 года. Был делегатом XXIV съезда КПСС и членом Воронежского обкома КПСС.

За выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана 1966—1970 годов Муконину Николаю Фёдоровичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1973 году окончил Воронежский вечерний механический техникум. До 2006 года работал старшим мастером на Воронежском механическом заводе.

Награждён орденом Ленина, медалями.

Умер 24 декабря 2014 года.

Литература 
 Воронежская энциклопедия. — Воронеж, 2008.
 Золотые Звёзды земли Воронежской / Составитель Э. С. Лыкова. — Воронеж, 1989.

Примечания

Ссылки 

Члены КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС